

Persone
Rudolf Heidenhain, fisiologo tedesco
Arthur Heidenhain, bibliotecario tedesco
Lothar Heidenhain, chirurgo tedesco

Altro
Heidenhain, azienda tedesca di meccatronica

218987 Heidenhain, asteroide della fascia principale